A56, A 56 oder A-56 steht für:
 Lech (A56), deutsches U-Boot-Begleitschiff, siehe U-Boot-Begleitschiff #Deutschland

Autostraßen:
 Autoroute A 56 in Frankreich
 Autostrada A56 in Italien
 Autovía A-56 in Spanien
 A56 road in England
 Bundesautobahn 56, eine ehemals geplante deutsche Autobahn

A56